Département de Tengréla är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Savanes, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Yamoussoukro. Antalet invånare är . Département de Tengréla gränsar till Mali.

Källor 

Indelningar i Savanes (distrikt i Elfenbenskusten)